Giesebrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Giesebrecht (1790–1855), deutscher Pädagoge
 Benjamin Giesebrecht (1741–1826), deutscher Theologe
 Felix Leonhard Giesebrecht (1828–1901), deutscher Politiker

 Gus Giesebrecht (Roy George Giesebrecht; 1917–2006), kanadischer Eishockeyspieler
 Karl Giesebrecht  (1782–1832), deutscher Dichter und Professor
 Ludwig Giesebrecht (1792–1873), deutscher Dichter und Historiker
 Wilhelm von Giesebrecht (1814–1889), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Giesbrecht
 Giesebrechtstraße in Berlin-Charlottenburg